Vineyard kan syfta på:

Vineyard-rörelsen – en evangelikal, karismatisk kyrka
Vineyard Norden – en del av Vineyard
Vineyard, Kalifornien – en ort i Kalifornien, USA
Martha's Vineyard – en ö i Massachusetts, USA